SAD eller Sad: 

 Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, SAD
 Årstidsbunden depression, Seasonal Affective Disorder
 Akronym för Submarine anomaly detector
 En sura i Koranen, se Sad (sura)